Крис Готье (; род. 27 января 1976, Лутон, Бедфордшир, Англия, Великобритания) — канадский актёр кино и телевидения, сыгравший роль Уильяма Сми в телевизионном сериале «Однажды в сказке».

Карьера 
В 2003 году играл небольшую роль в слэшере «Фредди против Джейсона». В 2005 году снялся в эпизоде «Сигаретный ожог» (режиссёр Джон Карпентер) в телесериале «Мастера ужасов». С 2006 по 2012 год снимался в эпизодической роли Винсента в сериале «Эврика». В 2009 году сыграл Малкольма Росса в мини-сериале «Остров Харпера».

Фильмография

Ссылки 

Актёры Канады
Актёры телевидения Канады
Киноактёры Канады
Актёры XXI века